Sortir du nucléaire est :

 un slogan du mouvement antinucléaire pour proposer la sortie du nucléaire civil et militaire.
 une fédération d'organisations françaises pour la sortie du nucléaire : le Réseau Sortir du nucléaire
 une coalition Canadienne Sortir du nucléaire, aussi nommée Campaign for Nuclear Phaseout.
 une association Suisse Sortir du nucléaire, aussi nommée Strom ohne atom en allemand